Stamford pode referir-se a:

Localidades
Australia
Stamford (Queensland)

Estados Unidos
Stamford (Connecticut)
Stamford (Nebraska)
Stamford (Dakota do Sul)e
Stamford (Texas)
Stamford (Vermont)

Reino Unido
Stamford (Lincolnshire)
Stamford Hill, Londres.
Stamford Bridge, estádio do Chelsea Football Club.

Personalidades
Conde de Stamford
Stamford Raffles

Instituições
Universidade Stamford (Bangladesh)  
Universidade Stamford (Tailândia)

Ver também
Samford
Stanford
Universidade Stanford

Sobrenomes da língua inglesa